Die Liste bulgarischer Schachspieler enthält Schachspieler, die für den bulgarischen Schachverband spielberechtigt sind oder waren und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

 Träger einer der folgenden FIDE-Titel: Großmeister, Ehren-Großmeister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Ehren-Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Träger einer der folgenden ICCF-Titel: Großmeister, Verdienter Internationaler Meister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Gewinn einer nationalen Einzelmeisterschaft (offene Klasse oder Wettbewerb der Frauen);
 eine historische Elo-Zahl von mindestens 2500 (vor Einführung der Elo-Zahl im Juli 1971).

Allgemeines 

Im Nahschach sind mit Stand von August 2021 32 Großmeister (darunter als einzige Frau Antoaneta Stefanowa), 55 Internationale Meister (darunter mit Nurgjul Salimowa und Iwa Widenowa-Kuljašević zwei Frauen), 7 Großmeisterinnen der Frauen und 16 Internationale Meisterinnen der Frauen für den bulgarischen Schachverband spielberechtigt. Fünf Großmeister, fünf Internationale Meister (darunter als einzige Frau Silvia Collas), drei Großmeisterinnen der Frauen und vier Internationale Meisterinnen der Frauen sind nicht mehr für den bulgarischen Schachverband spielberechtigt, fünf Großmeister, acht Internationale Meister, zwei Großmeisterinnen der Frauen und eine Ehren-Großmeisterin der Frauen sind bereits verstorben. Wesselin Topalow war von 2005 bis 2006 Weltmeister der FIDE, Antoaneta Stefanowa von 2004 bis 2006 Weltmeisterin der Frauen.

Im Fernschach haben mit Stand von Februar 2016 vier bulgarische Spieler den Titel eines Großmeisters, zehn den eines Verdienten Internationalen Meisters, 20 den eines Internationalen Meisters (darunter als einzige Frau Sabina Karaptschanska) und vier den eines Großmeisters der Frauen erworben. Von diesen ist ein Verdienter Internationaler Meister bereits verstorben.

Bis April 2016 wurde die bulgarische Einzelmeisterschaft 80-mal, die Meisterschaft der Frauen 65-mal ausgespielt. Rekordmeister sind Oleg Nejkirch und Kiril Georgiew mit je sechs Titeln, den Wettbewerb der Frauen konnte Margarita Wojska mit elf Titeln am häufigsten gewinnen.

Weitere zwei bulgarische Spieler erreichten vor Juni 1971 eine historische Elo-Zahl über 2500.

Liste 

Die folgende Tabelle enthält diese Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Lebensdaten: Nennt das Geburtsjahr und gegebenenfalls das Sterbejahr des Spielers.
 FIDE: Nennt den höchsten FIDE-Titel des Spielers (GM = Großmeister, HGM = Ehren-Großmeister, IM = Internationaler Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, HWGM = Ehren-Großmeisterin der Frauen, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 ICCF: Nennt den höchsten ICCF-Titel des Spielers (GM = Großmeister, SIM = Verdienter Internationaler Meister, IM = Internationaler Meister, LGM = Großmeisterin der Frauen, LIM = Internationale Meisterin der Frauen).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen bulgarischen Einzelmeisterschaften.
 Titel (Frauen): Nennt die Anzahl der gewonnenen bulgarischen Einzelmeisterschaften der Frauen.
 historische Elo: Nennt für Spieler, die weder FIDE- noch ICCF-Titel haben und nie eine bulgarische Meisterschaft gewonnen haben, die höchste vor Juli 1971 erreichte historische Elo-Zahl, sofern diese mindestens 2500 beträgt.
 weitere Verbände: Gibt für Spieler, die früher oder später für mindestens einen anderen Verband spielberechtigt waren, diese Verbände mit den Zeiträumen der Spielberechtigung (sofern bekannt) an.

Siehe auch 
Liste der bulgarischen Meister im Schach

Weblinks 

 Bulgarische Top 100 der Männer und Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv)
 Bulgarische Top 100 der Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv)
 Titelträger im Fernschach bei der International Correspondence Chess Federation (englisch)

Einzelnachweise 

!Liste
Schachspieler Bulgarien
Bulgarien